Conz ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Conz (* 1991), Schweizer Eishockeytorwart
 Chris Conz (* 1985), Schweizer Blues- und Jazz-Pianist
 Francesco Conz (1935–2010), italienischer Kunstsammler und -verleger
 Gustav Conz (1832–1914), deutscher Maler, Zeichner, Zeichenlehrer und Kunsthistoriker
 Jean-Marie Conz (* 1953), Schweizer Fußballspieler und -trainer 
 Karl Philipp Conz (1762–1827), deutscher Dichter und Schriftsteller sowie Jugendfreund Friedrich Schillers
 Oliver Conz (* 1967), deutscher Naturschützer und Politiker
 Walter Conz (1872–1947), deutscher Kunstmaler und Radierer, Professor an der Karlsruher Kunstakademie

Siehe auch:
 Kons, Konz (Begriffsklärung)